Харківка — рід шапки зі смушевою околицею та плисовим або оксамитовим верхом

Харківка — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Харківка — село, Аулієкольський район, Костанайська область

Харківка — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область

Харківка — село, Сумська область, Глухівський район
 Харківка — село, Черкаська область, Маньківський район